«Колесо історії» — український радянський художній фільм 1981 року.
 «» — російська телегра 1990-х років.